Der Name Norseman (engl.: Normanne) bezeichnet:

 Norseman (Western Australia), eine westaustralische Stadt
 Norseman (Orkney), eine Ortschaft auf der Orkneyinsel Mainland
 Norseman Xtreme Triathlon, einen Langdistanz-Triathlon in Norwegen
 Norseman Terminal, ein angeschraubtes Auge am Ende eines Stahlseils zur Verbindung mit einem Bolzen.
 ein leichtes Transportflugzeug vom Typ Noorduyn Norseman
 den späteren Namen des Schiffes Selandia
 den auf der Andrea Doria versunkenen Automobil-Prototypen Chrysler Norseman
 Norseman Point, Landspitze der Neny-Insel, Antarktis

Siehe auch: Norsemen, Name einer norwegischen Comedy-Serie.